A Fool for Luck – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 A Fool for Luck – film del 1923 diretto da Scott Darling
 Loco Luck (A Fool for Luck) – film del 1927 diretto da Clifford Smith